Het tennistoernooi US Open werd in 1983 bij de vrouwen voor de 97e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Martina Navrátilová won het toernooi voor de eerste keer door in de finale haar als tweede geplaatste landgenote Chris Evert-Lloyd met 6-1 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Martina Navrátilová (winnares)
  Chris Evert-Lloyd (finale)
  Andrea Jaeger (kwartfinale)
  Tracy Austin (afgemeld) 
  Pam Shriver (halve finale)
  Wendy Turnbull (derde ronde)
  Sylvia Hanika (kwartfinale)
  Hana Mandlíková (kwartfinale)

  Andrea Temesvári (derde ronde)
  Zina Garrison (vierde ronde)
  Barbara Potter (tweede ronde)
  Kathy Rinaldi (tweede ronde)
  Claudia Kohde-Kilsch (tweede ronde)
  Jo Durie (halve finale)
  Virginia Ruzici (eerste ronde)
  Kathy Jordan (vierde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1983